Индика́ция ( — показывать) — методы и приёмы наблюдения, фиксации, контроля, характеристики и оценки состояния и стадий развития различных процессов, объектов и систем исследования для установления и контроля зависимостей от изменения условий во времени, статистики количественного и качественного порядка, сопоставления с нормой; — в практике разных научных дисциплин, в технике, производстве и в быту; в той или иной форме и с разными целями используется всеми естественными науками для детерминации явлений материального мира с теоретическими, и практическими целями, — в эксперименте; присутствует в тезаурусе и имеет применение в теории и практике ряда гуманитарных наук, но зачастую — в ином смысловом и категориальном, в том числе — интеллигибельном, умозрительном смысловом значении. 

Индикация (химия)
Индикация (математика)
Индикация в экологии:
Ландшафтная индикация
Индикация загрязнения
Индикация наличия ртути
Биологическая индикация
Индикация (микология)
Индикация (медицина)
Индикация (стоматология)
Звуковая индикация (телефония) — фиксация параметров (отсчёт времени, стоимости разговора и т. д.). 
Индикация температуры — в электротехнике.
Индикация (музыка) — определение отклонений настройки музыкального звука от эталонной ноты.
Индикация (социология) — обозначение в коммникативных формах. 
Индикация (экономика)
Индикация (авиация)
Индикация дат религиозных праздников

См. также 
 Индикатор